Ehrenberg je německé vlastní jméno:
místní
 Ehrenberg (Durynsko) – město v Německu
 Ehrenberg (Fulda) – město v Německu
 Ehrenberg (Hohnstein) – místní část města Hohnstein v Německu
 Ehrenberg (hrad) – hrad v Rakousku

 Ehrenberg – viz Staré Křečany
 Ehrenberg – viz Loučka (Nový Jičín)
osobní
 André Ehrenberg (* 1972), německý vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C2
 Carl August Ehrenberg (1801–1849) – německý botanik a sběratel kaktusů, bratr Christiana Gottfrieda Ehrenberga
 Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876) – německý přírodovědec
 Gustaw Ehrenberg (1818–1895) – polský spisovatel
 Richard Ehrenberg (1857–1921) – německý ekonom a historik
 Viktor Ehrenberg (1851–1929) – německý právník
 Eleonora Ehrenbergová (1832–1912) – česká operní zpěvačka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení